Венсло́тт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на південний схід від Парижа, 115 км на захід від Діжона, 12 км на південний схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 156 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 329,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Венслотт на сайті французького Національного інституту географії
 Венслотт на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Венслотт на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Венслотт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Венслотт на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна